Bijuterii de familie se poate referi la:

 Literatură
 Bijuterii de familie (roman), un roman de Petru Dumitriu.

 Film
 1957 Bijuterii de familie (film din 1957),  film românesc dramatic din 1957 co-scris și regizat de Marius Teodorescu
 1965 Bijuterii de familie (film din 1965),  film american de comedie din 1965 regizat de Jerry Lewis
 1975 Bijuterii de familie (Les Bijoux de famille), regia Jean-Claude Laureux